Siège de Fougères (1449), lors de la guerre de Cent Ans.
 Siège de Fougères (1488), lors de la guerre de Bretagne.
 Combat de Fougères (1793), le , lors de l'insurrection contre la levée en masse.
 Bataille de Fougères, le , lors de la guerre de Vendée.